Trypaneoides är ett släkte av tvåvingar. Trypaneoides ingår i familjen lövflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lövflugor
Trypaneoides